Treize comtés des États-Unis portent le nom de comté de Carroll (Carroll County). À l'exception du comté situé dans le Tennessee, ils ont tous été baptisés en l'honneur de Charles Carroll de Carrollton (1737-1832), signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique () :
 comté de Carroll (Arkansas) ;
 comté de Carroll (Géorgie) ;
 comté de Carroll (Illinois) ;
 comté de Carroll (Indiana) ;
 comté de Carroll (Iowa) ;
 comté de Carroll (Kentucky) ;
 comté de Carroll (Maryland) ;
 comté de Carroll (Mississippi) ;
 comté de Carroll (Missouri) ;
 comté de Carroll (New Hampshire) ;
 comté de Carroll (Ohio) ;
 comté de Carroll (Tennessee) ; baptisé en l'honneur de William Carroll (1788-1844), gouverneur du Tennessee de 1821 à 1827, puis de 1829 à 1835 ;
 comté de Carroll (Virginie).

Cinq de ces comtés (Géorgie, Kentucky, Mississippi, Missouri et Ohio) ont eux-mêmes pour siège une ville nommée Carrollton (le suffixe « -ton » étant une déformation du mot anglais  signifiant « ville »). La localité attachée à l'histoire personnelle de Charles Carroll of Carrollton est l'ancienne ville de Carrollton dans le Maryland, aujourd'hui devenue le quartier Carroll Park de la cité indépendante de Baltimore.

Il faut également signaler, bien que le nom de ces subdivisions soit différent, la paroisse de Carroll Est (East Carroll Parish) et la paroisse de Carroll Ouest (West Carroll Parish), situées dans l'État de Louisiane, dans lequel les comtés (counties) n'existent pas, et où les paroisses (parishes) jouent un rôle comparable.